Алекса́ндр Коробе́йников:
 Коробейников, Александр Павлович (1948—2011) — советский биатлонист.
 Коробейников, Александр Сергеевич (род. 1953) — глава администрации Липецка.
 Коробейников, Александр Феопенович (род. 1934) — учёный-геолог, геохимик, лауреат премии имени С. С. Смирнова (1997).